Mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim – zawody o mistrzostwo Polski w łyżwiarstwie szybkim, rozgrywane pod patronatem Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego.

Formuła i tory 
Mistrzostwa są rozgrywane w:
 wieloboju
 wieloboju sprinterskim
 na dystansach

Poniższe zestawienie edycji MP wymienia miasta-organizatorów zawodów. Każdorazowo w ich przypadku jako areny mistrzostw należy przyjąć następujące tory łyżwiarskie:
 Sanok – Błonie
 Tomaszów Mazowiecki – Pilica
 Warszawa – Stegny
 Zakopane – COS

Mistrzostwa Polski w wieloboju 

Pierwsze mistrzostwa rozegrano w roku 1922 we Lwowie, w zawodach tych startowali tylko mężczyźni. w latach 1922-1927 wyników w wieloboju nie wyrażano w punktach wielobojowych. W roku 1931 po raz pierwszy w mistrzostwach wystartowały kobiety. Do roku 1986 zwycięzcy na poszczególnych dystansach otrzymywali tzw. "małe" złote medale za poszczególne dystanse.

W skład wieloboju wchodzą biegi na:
 dla mężczyzn: 500 m, 5000 m, 1500 m i 10 000 metrów
 dla kobiet: 500 m, 3000 m, 1500 m, 5000 m.

 Dotychczasowe edycje i triumfatorzy

Mistrzostwa Polski w wieloboju sprinterskim 
Pierwsze mistrzostwa Polski (jako osobne zawody) zostały rozegrane w roku 1975 w Zakopanem. Kolejne rozegrano dopiero w roku 1983. W latach 1978-1982 w trakcie mistrzostw Polski w wieloboju rozgrywano dodatkowy bieg na dystansie 1000 m.

W skład wieloboju sprinterskiego wchodzą po dwa biegu na 500 m i 1000 m. Wyniki uzyskane w poszczególnych biegach przelicza się na punkty wielobojowe.

 Dotychczasowe edycje i triumfatorzy

Mistrzostwa Polski na dystansach 
Pierwsze mistrzostwa Polski w łyżwiarstwie szybkim na dystansach zostały rozegrane w roku 1987. Mistrzostwa rozgrywane są na początku każdego sezonu startowego.

 Dotychczasowe edycje

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

 
Łyżwiarstwo